

Ульгулинський сільський округ — адміністративна одиниця, Байзацький район, Жамбильська область
 Ульгулинський сільський округ — адміністративна одиниця, Жамбильський район, Алматинська область

Дивись також 
 Ульгулі
 Ульгілі